Ива́н Ильи́ч Фи́лин (10 марта 1926, деревня Александровка, Карачаевский (ныне Кимовский) район, Тульская губерния, СССР — 12 января 2000, Россия) — советский легкоатлет.

Заслуженный мастер спорта СССР (1954). Выступал за Сталиногорск (ныне Новомосковск) — спортивное общество «Шахтёр».

Биография 
Во время Великой Отечественной войны был призван в армию 9 ноября 1943 года, в действующей армии — с 15 мая 1944 года; стрелок автоматной роты. До начала спортивной карьеры работал шахтёром.

На чемпионате Европы 1954 года незадолго до финиша оторвался от преследователей — Вейкко Карвонена и Бориса Гришаева — почти на 70 метров и первым вбежал на стадион. Но судьи не успели натянуть канат, размечающий трассу, и Филин повернул не направо, а налево; когда судьи его остановили, Карвонен и Гришаев уже приближались к финишу. В итоге Филин остался третьим; по решению специального жюри он был награждён не бронзовой медалью, а золотой.

В 1957 году Филин выиграл Кошицкий марафон (2:23.57), а на чемпионате Европы 1958 года проиграл только Сергею Попову.

По завершении карьеры работал тренером в Ленинграде.

Умер 12 января 2000 года. Похоронен в пос. Ульяновка тосненского района Ленинградской области

Спортивные достижения 

 Высшие достижения СССР
 марафон       2:23.10               10.07.1955   Москва, чемпионат СССР
               2:20.05               12.08.1956   Москва, чемпионат СССР

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1957)
 Медаль «За отвагу» (21 апреля 1945) — «за бдительное несение караульной службы при наблюдательном пункте командира полка»

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 

Марафонцы СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года